Ла Барбаскера има више значења:

 Ла Барбаскера (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Барбаскера (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику